Callochiton gaussae är en blötdjursart som beskrevs av Johannes Thiele 1908. Callochiton gaussae ingår i släktet Callochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
gaussae